Le nom José Pereira est porté par plusieurs personnalités :
 José Antônio Pereira (1825–1900), pionnier brésilien ;
 José Pereira (né en 1931), un footballeur portugais ;
 José Pereira Rodriguez (né en 1940), un peintre uruguayen ;
 José Pereira Germano (né en 1952), un footballeur portugais ;
 José Kléberson Pereira (né en 1979), un footballeur brésilien ;
 José Pereira Pinto (1794-?), un fonctionnaire colonial portugais;
 José Pereira de Lacerda (1662-1738), un cardinal portugais;
 João José Pereira (1987 - ), triathlète portugais

Voir aussi